Ла Мисерикордија де Диос има више значења:

 Ла Мисерикордија де Диос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Мисерикордија де Диос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику